Bandera – termin prawny związany z żeglugą
 Bandera – czasopismo Marynarki Wojennej RP

Miejscowości w USA:
 Bandera – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bandera
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bandera (ang. Bandera County) – w stanie Teksas

Osoby noszące nazwisko „Bandera”:
 Andrij Bandera – ksiądz greckokatolicki, ukraiński działacz narodowy, ojciec Stepana
 Jarosława Bandera – ukraińska działaczka narodowa, żona Stepana
 Ołeksandr Bandera – ukraiński działacz narodowy
 Stepan Bandera – ukraiński działacz narodowy, przywódca OUN-B
 Wasyl Bandera – ukraiński działacz narodowy